Богаевский — фамилия; имеет женскую форму Богаевская.

Богаевский 
 Богаевский, Авксентий Трофимович (1848—1930) — украинский и советский хирург, учёный и общественный деятель.
 Богаевский, Африкан Петрович (1872—1934) — российский военачальник, один из командиров Добровольческой армии и руководителей белогвардейского движения на юге России. Атаман Донского казачьего войска.
 Богаевский, Борис Леонидович (1882—1942) — русский историк-античник, филолог, археолог.
 Богаевский-Благодарный, Иван Васильевич (1780—1860) — русский художник-портретист, академик Императорской Академии художеств.
 Богаевский, Иван Сёменович (1773—?) — портретный живописец, мастер-словорез.
 Богаевский, Константин Фёдорович (1872—1943) — русский художник-пейзажист Серебряного Века.
 Богаевский, Леонид Григорьевич (1858—1911) — русский химик и технолог, профессор Санкт-Петербургского технологического института.
 Богаевский, Митрофан Петрович (1881—1918) — донской казак, деятель казачества.
 
 Богаевский, Павел Павлович — георгиевский кавалер.
 
 Богаевский, Январь Петрович (1884—1970) — донской казак, деятель казачества.

Богаевская 
 Богаевская, Ольга Борисовна (1915—2000) — русская советская художница, живописец и график.

См. также 
 Богаевские

Примечания